

Geografia
 Tobias  – villaggio della Contea di Saline, Nebraska (Stati Uniti d'America)

Onomastica
 Tobias  – variante del nome proprio di persona maschile Tobia

Persone

 Errol Tobias  – rugbista a 15 sudafricano
 Jesse Tobias  – chitarrista statunitense
 Max Tobias  – calciatore belga
 Natalija Tobias  – atleta ucraina
 Paul Tobias  – chitarrista statunitense
 Phillip Vallentine Tobias (1925-2012) – paleontologo sudafricano

Zoologia
 Tobias  – genere di ragni della famiglia Thomisidae

Altri progetti